

Модлімово — село в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Модлімово — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства